Abaza může být:

 Abaza (město) – město v Chakasii v Ruské federaci
 Abaza Mehmed paša (1576–1634) – osmanský paša
 Alexandr Agejevič Abaza (1821–1895) – ministr financí ruského impéria
 Nikolaj Savvič Abaza (1837–1901) – ruský gubernátor
 Arkadij Maximovič Abaza (1843–1915) – hudební skladatel a klavírista

Rozcestníky - příjmení